Алексей Чагин:
 Чагин, Алексей Иванович (род. 1946) — заместитель директора по научной работе Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН.
 Чагин, Алексей Михайлович (род. 1971) — российский военный, Герой Российской Федерации.